Only Love (Nana Mouskouri), een nummer van Nana Mouskouri uit 1985
 Only Love (Wynonna Judd), een nummer van Wynonna Judd uit 1993
 Only Love (The Braxtons), een nummer van The Braxtons uit 1996
 Only Love (Anggun), een nummer van Anggun uit 2011
 Only Love (Pink), een nummer van Pink uit 2012
 Only Love (Ben Howard), een nummer van Ben Howard uit 2012
 Only Love (Shaggy), een nummer van Shaggy uit 2015
 Only Love (Mary J. Blige), een nummer van Mary J. Blige uit 2018

 Only Love (film), een Amerikaanse televisiefilm van John Erman uit 1998, met Jeroen Krabbé